Smith puede hacer referencia a:

Localidades y divisiones administrativas 
Smith (Buenos Aires), localidad de la Argentina.

Islas 
Isla Smith, isla ubicada en la Antártida.

Matemática 
Número de Smith, número entero tal que la suma de sus dígitos es igual a la suma de los dígitos de los números restantes tras la factorización en primos.

apellido 
Smith (apellido), apellido inglés.

Personajes de ficción 
Winston Smith, protagonista de la distopía de la novela 1984, de George Orwell.
Agente Smith (The Matrix), personaje de las películas de The Matrix.